

Patronyme
Le patronyme Pacino est le plus répandu en Sicile. Il est très fréquent en Italie centrale sous la forme  (pluriel de filiation). 
C'est un nom de baptême médiéval, diminutif de Pace, Paci (du latin pax : la paix). Il a une valeur d'attribution augurale.

Pacino
Al Pacino, acteur de cinéma américain.

Fiction
Michael Anthony "Patch" Pacino, héros de l'auteur américain de techno-thrillers Michael DiMercurio.

Patronyme italien